Vitória Guimarães, offizieller Name Vitória Sport Clube, ist ein Sportverein in Guimarães. Der Verein ist bekannt für seine Fußballmannschaft, die in der Primeira Liga (1. Portugiesische Fußball-Liga) spielt. Der Verein wurde als Fußballverein 1918 von einer Gruppe Studenten gegründet, 1922 dann als offizieller Verein im Fußballverband Braga eingetragen. Das Stadion wurde nach dem ersten König von Portugal Estádio Dom Afonso Henriques genannt. Es bietet rund 30.000 Zuschauern Platz und war Austragungsort der Fußball-Europameisterschaft 2004. Gemäß den Vereinsfarben ist das Heimtrikot weiß und das Auswärtstrikot schwarz. Die heimischen Fans nennen die Mannschaft liebevoll nur „Vitória“.

Außer Fußball gibt es beim Vitória noch folgende Sportarten: Volleyball, Basketball, Schwimmen, Wasserball, Tischtennis, Futsal, Judo, Karate, Kickboxen und Leichtathletik.

Geschichte 
Obwohl Vitória nur einmal den Portugiesischen Pokal gewann, gehörte der Club zu den etabliertesten Vereinen Portugals, der in den letzten 20 Jahren meist um die UEFA-Cup-Plätze spielte. Erfolgreichste Platzierung des Vereins in der ersten portugiesischen Liga war der dritte Platz, der bereits vier Mal erreicht wurde. In der ewigen Tabelle Portugals belegt Vitória, hinter Benfica Lissabon, FC Porto, Sporting Lissabon und Belenenses Lissabon, den fünften Platz.

1988 besiegte Vitória den FC Porto im Finale des Portugiesischen Super-Cup Cândido de Oliveira mit 2:0, welcher der erste nationale Triumph war. In der Saison 2005/06 stieg der Club erstmals nach 48 Jahren in die Liga de Honra, die zweite portugiesischen Liga, die in Liga Vitalis umbenannt wurde, ab. Doch schon in der folgenden Saison, 2006/07, gelang Vitória der sofortige Wiederaufstieg. In der Saison 2007/08 schaffte Vitória sensationell als Aufsteiger den dritten Platz und somit die Teilnahme bei der Champions-League-Qualifikation.

In den letzten Jahren etablierten sich gewisse Spiele von Vitória zu einem Hexenkessel. An erster Stelle steht hier das Lokalderby gegen Sporting Braga, das sogenannte Derby Minhoto, da Guimarães zum Distrikt Braga in der Region des Minho gehört. Aber auch die Begegnungen gegen Académica Coimbra (die eher auf geschichtlichen Gründen basieren) und Rekordmeister Benfica sind von großer Bedeutung. Daher wurde der überraschende Pokalerfolg 2012/13 gegen Benfica Lissabon sehr überschwänglich gefeiert. Der 2:1-Sieg über den eigentlich übermächtigen Gegner Benfica Lissabon war mit Abstand der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte.

Europapokalbilanz 
In den europäischen Wettbewerben war Vitória elf Mal im UEFA-Pokal und ein Mal im Europapokal der Pokalsieger vertreten. Im UEFA-Pokal spielte Vitória gegen Clubs wie den FC Barcelona, Ajax Amsterdam, Lazio Rom, die AC Parma, Atlético Madrid, Borussia Mönchengladbach und  Sparta Prag.

In der Saison 2004/05 gelang die Qualifikation für den UEFA-Pokal, indem Vitória die Saison als Fünfter absolvierte. Es war die erste UEFA-Pokal-Qualifikation seit sieben Jahren. Von 1995 bis 1999 gelang Vitória vier Mal hintereinander die Teilnahme am UEFA-Pokal.

Im August 2008 spielte Vitória, gegen den Schweizer Meister FC Basel, zum ersten Mal die Qualifikation für die Champions League. Nach einem 0:0 in Guimarães verlor Vitória 2:1 in Basel und schied aus. Im UEFA-Pokal wurde Vitória in der ersten Runde vom FC Portsmouth eliminiert.

Erfolge 
 Portugiesischer Pokal: 1
 2013

 Portugiesischer Super-Cup „Cândido de Oliveira“ : 1
 1988

Rekorde 
Stand: 3. März 2009

Höchste Siege

Höchste Niederlage

Fans 

Die wichtigste Unterstützung erhält die Mannschaft von den heimischen Fans, die Spieltag für Spieltag mitfiebern. In den Achtzigern wurden einige Fangemeinden u. a. die JUVI (Juventude Vitoriana) oder die Conquistadores gegründet, die jedoch heute nicht mehr aktiv sind und in den 1990er Jahren von neuen Fangemeinden abgelöst worden sind. Die heutigen Fangemeinden sind die White Angels (seit 1999) und die Ultras Insane Guys (seit 1994). Mit ca. 30.000 Vereinsmitgliedern ist Vitória nach dem Benfica Lissabon, FC Porto und Sporting Lissabon einer der größten Vereine Portugals.

Rivalitäten 
Als größter Rivale gilt Sporting Braga, beide Vereine stammen aus nordportugischen Provinz Minho. Die Begegnung wird als Derby Minhoto bezeichnet.

Starke Abneigungen gibt es auch gegenüber den Vereinen aus Porto. Dem FC Porto und Boavista Porto, bei der Rivalität zu Boavista ist es beidseitig. Die Fans vom FC Porto sehen es als ein eher gewöhnliches Spiel an.

Spieler

Trainer (unvollständig)

Weblinks 

 Offizielle Website (portugiesisch)

Guimaraes, Vitoria
Sport (Guimarães)
Costa (Guimarães)
Gegründet 1922